Edward Littleton kan syfta på bland andra:

* Edward Littleton, 1:e baron Lyttelton (1589–1645), walesisk domare
 Edward Littleton, 1:e baron Hatherton (1791–1863), brittisk politiker
 Edward Littleton, 2:e baron Hatherton (1815–1888), brittisk politiker